Ennsberg heißen folgende geographische Objekte: 

Orte:
 Ennsberg (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft der Gemeinde Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ennsberg (Gemeinde Pühret), Ortschaft der Gemeinde Pühret, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
Berge:
 Ennsberg, Berg in den oberösterreichischen Voralpen

Siehe auch:
 Ensberg, Enzberg